Elias Andersson, född 22 maj 2002 i, är en svensk ishockeyspelare som säsongen 2022/23 spelar för Mörrums GoIS IK i Hockeyettan på lån från Tingsryds AIF. Anderssons moderklubb är Sörhaga/Alingsås HK och det var med dem som han började spela som junior. Efter ett par säsonger gick han vidare till Rögle BKs juniorer. Säsongen 2021/22 skrev han kontrakt med Tingsryds AIF och spelade med dem i Hockeyallsvenskan. Säsongen därpå lånades han ut till Nybro Vikings för spel i Hockeyettan och senare till Mörrums GoIS IK i samma liga.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 2002
Levande personer
Män
Spelare i Mörrums GoIS
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Tingsryds AIF
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare